York County je název šesti okresů ve Spojených státech amerických:
 York County (Maine) – okres státu Maine
 York County (Massachusetts) – okres státu Massachusetts
 York County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 York County (Pensylvánie) – okres státu Pensylvánie
 York County (Jižní Karolína) – okres státu Jižní Karolína
 York County (Virginie) – okres státu Virginie

a okresu v Kanadě:
 York County (Ontario) – bývalý okres provincie Ontario